Кайзерслаутернский зоопарк (; до 2003 года ) — зоопарк в городе Кайзерслаутерн, который располагается в Германии. Находится в городском районе Зигельбах, который изначально считался отдельным городом, но стал частью Кайзерслаутерна через год после его основания в 1969 году.

Насчитывает около шестисот животных и около 60 их видов. Является членом EAZA (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) и WAZA.

В 2003-м году перешёл из рук администрации города к частной компании, в 2005-м году был открыт дом для обезьян, через шесть лет, в 2011 году была создана ферма с домашними животными (), а также реабилитационный центр для белых аистов.

Примечания 

Зоопарки Германии
Здания и сооружения Кайзерслаутерна